Nozières kan syfta på:
 Nozières, Ardèche
 Nozières, Cher